

Geografia

Francia 
 Saint-Cierge-sous-le-Cheylard – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Saint-Cierge-la-Serre – comune nel dipartimento dell'Ardèche (Alvernia-Rodano-Alpi)

Pagine correlate 
 Saint-Cierges – ex comune svizzero ora frazione di Montanaire, comune nel distretto del Gros-de-Vaud (Canton Vaud)